Примера Дивисьон Чили 1969 () — 37-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Метрополитано

Провинсиаль

Лигилья Финал

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1969
Чили
Спорт в Чили в 1969 году